Stakemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Stakemeier (1904–1970), deutscher katholischer Priester und Professor der Theologie
 Heinrich Stakemeier (1921–1992), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP)